On appelle Jeux olympiques de Londres trois grands événements sportifs organisés à Londres, capitale du Royaume-Uni :
 les Jeux olympiques d'été de 1908 ;
 les Jeux olympiques d'été de 1944 (suspendu pour la Seconde Guerre mondiale);
 les Jeux olympiques d'été de 1948 ;
 les Jeux olympiques d'été de 2012.